«Последние из лёгкой бригады» — стихотворение, написанное в 1890 году Редьярдом Киплингом по мотивам событий Восточной (Крымской) войны и обыгрывающее дальнейшее развитие сюжета (спустя тридцать шесть лет после события) знаменитой поэмы Альфреда Теннисона «Атака легкой бригады».

Сюжет 

Используя литературный прием синекдохи, Киплинг этим стихотворением привлекает внимание к проблемам, с которыми сталкивались в старости ветераны Крымской войны, на примере кавалеристов легкой бригады, широко известной по атаке в битве при Балаклаве .

В стихотворении описывается визит последних двадцати оставшихся в живых ветеранов с обвинениями в адрес поэта Теннисона (которому в тот момент самому исполнилось восемьдесят лет) и упрёками за то, что он не написал продолжение своего известного стихотворения о том, как Англия обращалась со своими старыми солдатами.

Некоторые источники рассматривают стихотворение как отчет о реальном событии, но другие комментаторы рассматривают визит обездоленных старых солдат как аллегорический, специально изобретенный Киплингом, чтобы привлечь внимание к бедности, в которой жили выжившие ветераны, аналогично он позднее использовал образ Томми Аткинса в тексте песни 1899 года «Рассеянный нищий» по мотивам англо-бурской войны.

Прием у публики 
В отличие от оригинального стихотворения Теннисона о легкой бригаде, стихотворение Киплинга в значительной степени прошло незамеченным для широкой публики.

Публикации 
Впервые стихотворение напечатано в St. James' Gazette 28 апреля 1890 года, позднее вошло в издание Inclusive Edition of Rudyard Kipling’s Verse в 1919 году.

Примечания

Ссылки 

 ПОСЛЕДНИЕ ИЗ ЛЕТУЧЕЙ БРИГАДЫ 1891 Редьярд Киплинг (Перевод Виктора Широкова)
 Последние из легкой бригады (Перевод Игоря Мазина)
 Последние из легкой бригады (Перевод Евгения Фельдмана)

 см. также разбор стихотворения: Киплинг: Последние солдаты Легкой Бригады

Произведения Редьярда Киплинга
Поэзия Англии
Стихотворения 1890 года
Крымская война в культуре и искусстве